Талах  — фамилия. Известные носители:
 Талах, Валентин Константинович (1937—2008) — композитор, хормейстер, аранжировщик, дирижёр, заслуженный артист УССР.
 Талах, Константин Яковлевич (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.